Spīn Ghar (persiska: سلسلۀ سفید كوه, سلسلۀ سپين غر) är en bergskedja i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Nangarhar, i den östra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Kabul.

Spīn Ghar sträcker sig  kilometer i öst-västlig riktning. Den högsta toppen är Kaz̲h̲ah Tsūkah,  meter över havet.

Trakten runt Spīn Ghar består i huvudsak av gräsmarker. Runt Spīn Ghar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Nangarhar (provins)
Berg i Afghanistan 4000 meter över havet eller högre